Mage kan syfta på:

Magsäck – ett organ som ligger överst till vänster i bukhålan under mellangärdet
Mage – en kroppsdel, se buken
Mage (World of Warcraft) – en klass i datorspelen World of Warcraft

Se även
 Gastro